Miriam Kolodziejova e Markéta Vondroušová sono le campionesse in carica del torneo doppio ragazze. Kolodziejova non ha preso parte a questa edizione (superamento limite età), mentre Vondrousova ha partecipato in coppia con Anastasia Detiuc, ma è stata eliminata al primo turno da Claire Liu e Charlotte Robillard-Millette.

Paula Arias Manjon e Olga Danilović sono diventate campionesse battendo in finale Olesya Pervushina e Anastasia Potapova con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Olesya Pervushina /  Anastasia Potapova (finale)
  Usue Maitane Arconada /  Kayla Day (secondo turno)
  Amina Anshba /  Elena Rybakina (primo turno)
  Emily Appleton /  Katie Swan (primo turno, ritirate)

  Sofia Kenin /  Alexandra Sanford (secondo turno)
  Jodie Burrage /  Panna Udvardy (primo turno)
  Mai Hontama /  Zheng Wushuang (primo turno)
  Anastasia Detiuc /  Markéta Vondroušová (primo turno)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Parte bassa

Sezione 2

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2016